Exordium (lateinisch exordium „Einleitung, Anfang“) steht für:

 Exordium (Rhetorik), die Einleitung einer Rede in der Rhetorik 
 erster Teil einer Klangrede
 Exordium (Band), eine finnische Black-Metal-Band